Крессон — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Крессон, Фортунат Евстафьевич (1874—1945) — русский хирург, общественный деятель и участник белой эмиграции.
 Крессон, Эдит (род. 1934) — премьер-министр Франции в мае 1991 — апреле 1992, первая женщина во главе французского правительства.
 Крессон, Эллиотт (1796—1854) — американский филантроп.

Топоним 
  — город в штате Пенсильвания.

См. также 
 Крессони